Кулата () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Петрич. Находится примерно в 13 км к востоку от центра города Петрич и примерно в 75 км к югу от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе проживало 849 человек, преобладающая национальность — болгары.

В селе находится автомобильный и железнодорожный пункт пропуска Кулата — Промахон на границе с Грецией, на европейском маршруте E79.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области
Граница Болгарии и Греции